Hell — двенадцатый студийный альбом метал-группы Venom, выпущенный в 2008 году. Это первый альбом с гитаристом La Rage и последний альбом с барабанщиком Antton, который покинул группу в 2009 и был заменён ударником Dante.

Лимитированное издание также включает в себя концертные версии скандинавского тура 2007 года из альбомов In League with Satan и Burn in Hell.

Список композиций

Состав 
 Кронос — вокал, бас-гитара
 Ла-раж — гитара
 Анттон — барабаны, гитара

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Venom
Альбомы Spinefarm Records
Альбомы Universal Music Group